Ири́на Лукья́нова:
 Лукьянова, Ирина Александровна (род. 1976) — российский хореограф и певица.
 Лукьянова, Ирина Владимировна (род. 1969) — русская писательница и журналистка, переводчица, колумнист.